Krempelbach ist ein Gewässername:

 Krempelbach (Fuchsbach) linker Zufluss des Fuchsbachs (zur Lippe) zwischen Nordlünen und Alstedde, beide zur Stadt Lünen, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Krempelbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers bei Wengen, Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg